Арокур () — муніципалітет у Франції, у регіоні Лотарингія, департамент Мерт і Мозель
 Арокур () — муніципалітет у Франції, у регіоні Гранд-Ест, департамент Арденни